Kärkisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kärkisaaret (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kärkisaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar